Кубок Митропы 1976/77 — 36-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие четыре команды из Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Формат данного розыгрыша был в очередной раз реорганизован — теперь кубок полностью разыгрывался по круговой системе. При равенстве очков победителем признавалась команда, имевшая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Победу в соревновании одержал югославский клуб «Войводина».

Турнирная таблица 

Правила начисления очков:
 2 очка за победу
 1 очко за ничью
 0 очков за поражение

Матчи

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Четвёртый тур

Пятый тур

Шестой тур

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1976/77 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1976/77 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1977
Футбол в Европе в 1976 году
Футбол в Европе в 1977 году